49-я бригада:
 49-я мотострелковая бригада.
 49-я механизированная бригада.
 49-я танковая бригада.